Olk steht für:
 Olk, Ortsteil von Ralingen, Rheinland-Pfalz
 Olk, Normbezeichnung für offene Güterwagen, siehe Normalie (Eisenbahn) #Normalien für Güterwagen

Olk ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Olk (* 1969), deutsche Komparatistin
 Thomas Olk (1951–2016), deutscher Sozialpädagoge 
 Werner Olk (* 1938), deutscher Fußballspieler und -trainer

OLK ist die Abkürzung für:
 Ortslehrkraft, Lehrer an deutschen Auslandsschulen

.olk steht für:
 Dateiformat des Microsoft-Outlook-Adressbuches, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/O

Siehe auch:
 In der Olk
 Olck

OLK